Le mot « Valiant » peut désigner :

Arts et culture

Bande dessinée 
Prince Vaillant, bande dessinée historique dont le titre original est  créée par Harold Foster.
Valiant, revue de bande dessinée britannique
Valiant Comics, une maison d'édition de comics dont le nom est parfois abrégé en Valiant ;
Valiant Universe, un jeu de rôle tiré des comics Valiant.

Cinéma 

The Valiant, le titre original du film américain Je suis un assassin de William K. Howard, sorti en 1929 ;
Alerte sur le Vaillant (The Valiant), film britannico-italien réalisé par Roy Ward Baker sorti en 1962 ;
Vaillant, pigeon de combat !, film d'animation britannique dont le titre original est , sorti en 2005.

Patronyme 

 Leslie Valiant (1949-), informaticien théorique britannique ;
 Daniel Valiant, pseudonyme de Daniel Rousseau, écrivain français.

Divers 

 le Vickers Valiant, bombardier britannique en service de 1954 à 1968 ;
 le Valiant, prototype de char britannique de la Seconde Guerre mondiale ;
 le Valiant est un vaisseau de l'univers fictif de Doctor Who ;
 le Valliant est un cotre britannique ;
 la Plymouth Valiant est un modèle automobile de la marque américaine Plymouth qui fut produit de 1960 à 1976 ;

Homonymie de titre